Итобаал (Итто-баал, Этбаал; «близость Баала» или «Баал с ним»; , Ito-ba‘al) — мужское имя. Известные носители:
 Итобаал — царь Библа (начало X века до н. э.)
 Итобаал I — царь Тира и, возможно, Сидона (первая половина IX века до н. э.)
 Итобаал II — царь Тира (до 739/738 до н. э.)
 Итобаал — царь Сидона (начало VII века до н. э.)
 Итобаал III — царь Тира (между 600 и 588 до н. э. — между 575 и 571 до н. э.)
 Итобаал IV — царь Тира (последняя треть VI века до н. э.)

Примечания